Artykuł dotyczy sezonu 2017 wyścigów Supercars. Rozpoczął się on rundą na torze w Adelajdzie, a zakończył po 14 rundach i 26 wyścigach w Newcastle na ulicznym torze we wschodniej części miasta.

Tytuł mistrzowski zdobył po raz siódmy w karierze Jamie Whincup. W klasyfikacji Pirtek Enduro Cup najlepsza okazała się para Chaz Mostert i Steve Owen.

Kalendarz

Lista startowa

Wyniki i klasyfikacja

Uwagi 

Punkty przyznawane są kierowcom którzy przejechali dystans minimum 75% wyścigu i przejechali ostatnie okrążenie. Większość weekendów wyścigowych odbywała się w formacie jednego wyścigu w sobotę i jednego w niedzielę (po 150 punktów dla zwycięzcy). Wyjątkiem były rundy długodystansowe Sandown i Bathurst z jednym wyścigiem. W każdej rundzie było maksymalnie 300 punktów do zdobycia.

Przypisy

Bibliografia 
 Archiwum wyników na stronach natsoft.com.au 

2017
2017 w wyścigach samochodowych
2017 w Australii
2017 w Nowej Zelandii